Битва при Леньяно - сражение  между войсками Ломбардской лиги и императора Фридриха I Барбароссы 26 мая 1176 года.
 Битва при Леньяно (опера) - опера Джузеппе Верди.